Intrige steht für
 Intrige, Verschwörung

Intrige ist der deutsche Titel folgender Werke:
 Intrige (Roman), historischer Roman von Robert Harris aus dem Jahr 2013
 Intrige (Film), Leinwandadaption von Harris’ Roman Intrige durch Roman Polański aus dem Jahr 2019

Intrige ist Bestandteil des Titels von:
 Mode, Models und Intrigen, amerikanische Fernsehserie
 Die Frosch-Intrige, Verfilmung von Erich Loests Roman Das Froschkonzert als deutscher Fernsehfilm, 1990
 Malice – Eine Intrige, Thriller von Harold Becker, 1993
 Marquise – Gefährliche Intrige, Historienfilm von Vera Belmont, 1997
 Louisiana Nights – Eine tödliche Intrige, Thriller von Serge Rodnunsky, 1999
 Königspatience – Intrige im Parlament, dänisches Drama, 2004
 The Favourite – Intrigen und Irrsinn, Historienfilm von Giorgos Lanthimos, 2018 

Intrige steht in der Geschichte für:
 Coburger Intrige

Siehe auch:
 Die Intriganten, Spielfilm von Robert Wise
 Intrigue